Файстриц-бай-Книттельфельд () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Книттельфельд.  Население составляет 704 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 9,93 км². Официальный код  —  60 902.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Ринг (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии